Nydahl ist der Name von

 Hannah Nydahl (1946–2007), Lehrerin (Lama) in der Karma-Kagyü-Linie des tibetischen Buddhismus und die Frau von Lama Ole Nydahl
 Jens Nydahl (1883–1967), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Tempelhof
 Ole Nydahl (* 1941), Lehrer (Lama) des Diamantweg-Buddhismus
 Tomas Nydahl (* 1968), schwedischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Nydal